Ratmir Ioulievitch Chichkov (en ), né le  à Moscou (Russie) et décédé le  dans un accident de voiture dans le centre de la capitale russe, est un rappeur russe.

Biographie 
Il est né à Moscou en 1988. Venant d'une famille de musiciens gitans, Ratmir a, dès son enfance, baigné dans l'univers musical. Il accompagnait sa mère, Lialia Chichkova, qui était chanteuse, lors de ses concerts et a appris très jeune à jouer de la guitare. Il a abandonné ses études assez vite, préférant s'orienter vers la musique.

Ratmir a participé à la « Фабрики Звезд-4 » (Star-Factory 4), émission de télévision révélant de jeunes talents, s'inscrivant au casting presque par hasard avec des amis. Là-bas, il se rapproche de trois autres participants : Timati, Dominik et Nastia. Ensemble, ils forment le groupe "Banda" et enregistrent un premier album.

Ses influences musicales sont principalement le hip-hop et le R'n'B, s'inspirant d'artistes tels que Nas, Boys II Men, Craig David… Il s'est essayé à des collaborations avec d'autres artistes et a fait plusieurs scènes et tournées avec son groupe.

Dans la nuit du , Ratmir Chichkov et le rappeur Aldzhemen Sisokka « Deema », membre du groupe VIP 77, accompagnés de trois autres personnes (Sergei Zaikovsky « Guru-Rabbi », Timur Baysarov et Christina Ustay) sont victimes d'un accident de voiture vers deux heures du matin. Après la collision, leur voiture a pris feu et les passagers n'ont pu en sortir. Sa fille, Stéphanie, est née quelques heures après sa mort.

Discographie

Albums 
2004: Новые Люди (New People), Banda
2006: Vip77

Singles 
 Не любишь
 2 минуты
 Не любишь
 Ты Для Меня (ft. Device и Scandal Inc.) 
 Когда Расходятся Пути (ft. Scandal Inc.) 
 Очередная Пятница (ft. Scandal Inc.) 
 Тебе Понравится (ft. Nikas) 
 Реальные Люди (ft. SD Family) 
 Откровение (ft. SD Family) 
 Мой Путь (ft. Тимати) 
 Опасные Связи (ft. Тимати) 
 Сны (ft. Тимати) 
 Задыхаюсь Без Любви (ft. Марианна) 
 За Окном Ночь (ft. Juis) 
 Расставаться нельзя (ft. Ласло)

Notes et références 
  Site de fan

Naissance à Moscou
Naissance en avril 1988
Décès en mars 2007
Rappeur russe
Mort dans un accident de la route en Russie
Décès à 18 ans
Naissance en RSFS de Russie